Алгебраическая функция — элементарная функция, которая в окрестности каждой точки области определения может быть неявно задана с помощью алгебраического уравнения.

Формальное определение:

Функция  называется алгебраической в точке , если существует окрестность точки , в которой верно тождество

 

где  есть многочлен от  переменной.

Функция называется алгебраической, если она является алгебраической в каждой точке области определения.

Например, функция действительного переменного  является алгебраической на интервале  в поле действительных чисел, так как она удовлетворяет уравнению

 

Существует аналитическое продолжение функции  на комплексную плоскость, с вырезанным отрезком  или с двумя вырезанными лучами  и . В этой области полученная функция комплексного переменного является алгебраической и аналитической.

Известно, что если функция является алгебраической в точке, то она является и аналитической в данной точке. Обратное неверно. Функции, являющиеся аналитическими, но не являющиеся алгебраическими, называются трансцендентными.

Частные случаи 
Частными случаями алгебраических функций являются:
 степенная функция;
 рациональная функция;

Алгебраические и трансцендентные числа 

Действительные числа, которые являются корнем какого-то алгебраического уравнения с рациональными коэффициентами, называются алгебраическими.
Действительные числа, которые не являются корнем никакого алгебраического уравнения с рациональными коэффициентами, называются трансцендентными.

Все рациональные числа являются алгебраическими. Среди иррациональных чисел есть как алгебраические, так и трансцендентные.
Например,  — алгебраическое иррациональное число, а  — трансцендентное иррациональное число.

См. также 
 Аналитическая функция
 Трансцендентная функция

Литература 
 

Типы функций
Алгебра